Valea Părului ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Valea Părului (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Valea Părului (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman